Суперкубок Німеччини з футболу 1994 — 8-й офіційний розіграш турніру (11-й розіграш, враховуючи офіційні та неофіційні матчі турніру). Матч відбувся 7 серпня 1994 року між чемпіоном Німеччини «Баварією» та володарем кубка Німеччини «Вердером».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Матч на transfermarkt 

Німеччина
1994
1994 у німецькому спорті